Димитър К. Битраков е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Димитър Битраков е роден на 7 март 1871 година в град Охрид, днес в Северна Македония. В 1892 година завършва с четвъртия випуск педагогическите курсове на Солунската българска мъжка гимназия. Определен е за български учител в Гевгели, където заедно с Аргир Манасиев, Антон Костов и други активно участват в дейността на ВМОРО. През 1898 година Манасиев и Битраков са арестувани от османските власти поради подозрение в участието на атентата срещу водача на гъркоманската партия в града Димитриос Кивернидис.

По време на Илинденското въстание е нелегален и заедно с Божин Попстаматов, Димитър Янев, Гоно Бигинин, Гоно Падаров, Стоян Мижданов е десетар в обединената чета на Кръстьо Асенов, Апостол войвода, Трайко Гьотов и Иванчо Карасулията, които в началото на въстанието се намират в Корнишор. Според дееца на ВМОРО Ангел Динев Димитър Битраков и Гоно Бегинин участват в заговора за убийството на Кръстьо Асенов, след сватбата му с Анна Малешевска по време на въстанието, което не се приема от множеството четници. През август кукушките чети начело с Трайко Гьотов се намира на острова на Арджанския гьол, където войводата предлага прекратяването на въстаническите действия. Димитър Битраков, Вано Икономов и Гоце Нисторов са за нови акции, заради което четниците се поделят на две. На 18 август при Аматовската станция последните водят сражение с турски аскер, като по-късно Димитър Битраков и Вано Икономов се предават на турските власти.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Четвърти випуск на педагогическите курсове при Солунската българска мъжка гимназия